|- align="center"
|align="left"| Dieter Quester
|1974
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|}

Q